Cachin oder Cachín ist der Familienname folgender Personen: 

 Françoise Cachin (1936–2011), französische Kunsthistorikerin, Enkelin von Marcel Cachin
 Marcel Cachin (1869–1958), französischer Politiker
 Marcelle Hertzog-Cachin (1911–1998), französische Politikerin, Tochter von Marcel Cachin
 Pedro Cachín (* 1995), argentinischer Tennisspieler